Brzózka peut désigner :

Toponymie
en  
 Brzózka est un village situé dans la gmina de Stoczek dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie. 
 Brzózka est un village situé dans la gmina de Wińsko dans le powiat de Wołów et en voïvodie de Basse-Silésie.
 Brzózka est un village situé dans la gmina de Krosno Odrzańskie dans le powiat de Krosno Odrzańskie et en voïvodie de Lubusz.